Awilow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Iwanowitsch Awilow (1882–1954), sowjetischer Grafiker
 Mykola Awilow (* 1948), ukrainisch-sowjetischer Zehnkämpfer
 Nikolai Pawlowitsch Glebow-Awilow (1887–1937), sowjetischer Politiker
 Pjotr Semjonowitsch Awilow (1910–2004), sowjetischer Sportschütze
 Wiktor Iwanowitsch Awilow (1900–1997), sowjetischer Diplomat